Giebeler ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Giebeler (1812–nach 1866), deutscher Hüttenbesitzer, MdL Nassau
 Cornelia Giebeler (* 1955), deutsche Soziologin
 Eckart Giebeler (1925–2006), deutscher evangelischer Pfarrer und Geistlicher im Strafvollzug der DDR
 Heinz Giebeler (1927–2004), deutscher Grafiker, Illustrator und Karikaturist